Espérance est un nom commun, un nom propre et un prénom.

Nom commun 

Le mot espérance a différentes significations :
 espérance : l'une des trois vertus théologales (foi, espérance et charité) ;
 espérance mathématique : le résultat moyen d'une expérience aléatoire ;
 espérance quantique : espérance mathématique appliquée en physique quantique.

L'espérance est à distinguer de l'« espoir », désir qu'un événement se réalise malgré la difficulté (plus ou moins grande) pour qu'il en soit ainsi.

Prénom 

Espérance, prénom féminin à la signification transparente, formé sur le latin sperare, « espérer ». Il fut utilisé aux débuts de l'ère chrétienne. Il eut plus de succès dans l'Église d'Orient comme le montre la grande diffusion de Nadège, francisation du prénom russe Nadiejda, qui signifie Espérance. Dans le reste de l'Europe, Espérance est toujours resté un prénom rare mais il a néanmoins traversé les siècles. 

Il a pour autres formes féminines Espérança, Espéranza et Spéranza.

Personnes portant ce prénom 
 Espérance (), martyre chrétienne ;
 Espérance († 380), ou , vierge à Troyes en Champagne, fêtée le 26 avril.

Nom propre

Patronyme 

 Pierre Espérance (né en 1963), défenseur des droits humains en Haïti.

Toponyme 

 Esperance, une ville d'Australie-Occidentale ;
  ;
 .

Autres 
 Espérance, un vaisseau de ligne de 74 canons, lancé en 1722 ;
 Espérance, une gabare de la Marine royale française (1781) ;
 Espérance, titre du  de la  de la série télévisée X-Files ;
 Espérance-Longdoz, une ancienne entreprise sidérurgique de la région de Liège en Belgique.

Voir aussi 
  ;
 Le principe espérance, concept du philosophe Ernst Bloch exposé dans son ouvrage majeur homonyme Le Principe espérance ;
 La ceinture Espérance, emblème du duc Louis II de Bourbon ;
 Brasserie de l'Espérance, une brasserie alsacienne appartenant aujourd'hui au groupe Heineken et installée à Schiltigheim dans le Bas-Rhin ;
 Espérance sportive de Tunis, un club omnisports tunisien basé à Tunis, fondé en 1919 ;
 espoir.

Notes et références